Варварина Гора может означать:
 Варварина Гора — заброшенная деревня в Лесном районе Тверской области.
 Городище Варварина Гора — поселение I — V и XI — XIV веков на юге Новгородской земли, ныне Тверская область России.
 Могильник Варварина Гора — древнемонгольское захоронение X — XVII веков в Бурятии.
 Петроглифы Варварина Гора — наскальные рисунки "селенгинской" группы петроглифов Забайкалья в Бурятии.
 Поселение Варварина Гора — стоянка эпохи позднего палеолита в Бурятии.